Городнянский сельсовет

 Городнянский сельсовет — в Столинском районе Брестской области, Белоруссия.
 Городнянский сельсовет — в Луховицком районе Московской области, Россия (до 1994).
 Городнянский сельский совет — входит в состав Ичнянского района Черниговской области Украины.